Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 12. und 13. Mai 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 113 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Rom